Snowmass Mountain, sommet du Colorado.
Snowmass Village, localité du Colorado.
Maroon Bells-Snowmass Wilderness, aire protégée du Colorado.